Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Monnaie :
 Rue de la Monnaie à Lille, en France ;
 Rue de la Monnaie à Lyon, en France ;
 Rue de la Monnaie à Montpellier, en France ;
 Rue de la Monnaie à Nancy, en France ;
 Rue de la Monnaie à Paris, en France ;
 Rue de la Monnaie à Strasbourg, en France ;
 Rue de la Monnaie à Troyes, en France.

Monnaie
Monnaie